La Voleybol 1. Ligi 2008-2009, 25ª edizione della massima serie del campionato turco di pallavolo femminile, si è svolta dal 12 ottobre 2008 al 28 aprile 2009: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club turche e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento
Il campionato si è svolto con una prima fase dove le dodici squadre si sono incontrate in un girone all'italiana con gare d'andata e ritorno per un totale di 22 giornate; al punteggio ottenuto in seguito ai risultati è stato sommato un punteggio bonus derivante dai risultati del settore giovanile di ciascuna formazione. Al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno partecipato ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finali, giocati al meglio delle tre gare, semifinali e finale, giocate al meglio delle cinque gare. 
 Le ultime due classificate sono retrocesse in Voleybol 2. Ligi.

Squadre partecipanti
Al campionato di Voleybol 1. Ligi 2008-2009 partecipano 12 squadre di club turche, tra queste l' e il  sono state promosse al termine della Voleybol 2. Ligi 2007-08. Due squadre aventi diritto, il  e il , hanno rinunciato ai propri diritti di partecipazione, dando luogo al ripescaggio del  e del , rispettivamente terza e quarta classificata della finale play-off promozione della Voleybol 2. Ligi 2007-08.

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off

Tabella

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Premi individuali

Verdetti

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2008
Pallavolo nel 2009
Sultanlar Ligi